BahnTower (Бантауэр) — высотное здание в Берлине на Потсдамской площади, штаб-квартира холдинга Deutsche Bahn. Здание с восточной стороны примыкает к комплексу Sony Center. Высота здания в 26 этажей составляет 103 м. Таким образом, небоскрёб является пятнадцатым по высоте зданием Берлина и шестьдесят четвёртым по высоте зданием Германии.

Стеклянная башня BahnTower была построена в 1997-2000 годах компаниями Hochtief и Kajima Corporation по проекту американского архитектора немецкого происхождения Гельмута Яна.

Примечания 

Небоскрёбы Берлина
Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы, построенные в 2000 году
Тиргартен
Потсдамская площадь
Появились в 2000 году в Германии